David Bradley puede referirse a:
 David Bradley (1920-1997), director estadounidense.
 David Bradley (n. 1942), actor británico.
 David Bradley, actor estadounidense, estrella de la serie de películas American Ninja.
 David Bradley (n. 1949), ingeniero de IBM.
 David Bradley (n. 1950), autor de The Chaneysville Incident.
 David Bradley, editor de la revista Sciencebase.
 David G. Bradley, empresario estadounidense.
 David W. Bradley (n. 1955), diseñador de videojuegos estadounidense.
 David Bradley(n. 2004), atleta de CrossFit.